Die Oxford Properties Canadian Men’s Open 2023 fanden vom 13. bis 17. Februar 2023 in Calgary, Kanada, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2022/23 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Bronze. Parallel fand ein Turnier der Damen statt, das Teil der PSA World Tour der Damen 2022/23 war und zur Kategorie PSA Challenger Tour 10 gehörte.

Vorjahressieger war Nick Wall, der im April 2022 das in dem Jahr zur Kategorie PSA Challenger Tour 10 gehörende Turnier gewann. Im Endspiel zwischen den beiden topgesetzten Spielern setzte sich der an Position zwei gesetzte Joel Makin gegen den an Position eins gesetzten Victor Crouin mit 11:9, 11:4, 6:11 und 12:10 durch und sicherte sich damit seinen fünften Titelgewinn auf der World Tour. Das Turnier der Damen gewann Diana García dank eines Finalerfolgs gegen Nicole Bunyan.

Das Teilnehmerfeld bestand aus 24 Spielern. Die acht besten Spieler wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielten Nick Sachvie und Connor Turk einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 55.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf thesquashsite.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2022/23
PSA World Tour der Damen 2022/23
Squashturnier in Calgary